Indie – in ambito geopolitico, termine che faceva riferimento all'area grossomodo corrispondente al subcontinente indiano (Indie Orientali) o ai Caraibi (Indie Occidentali)
 Indie – contrazione del termine inglese independent e che fa riferimento a tutto ciò che in campo artistico è al di fuori dell'orbita delle grandi industrie del settore. Si parla quindi di cinema indipendente, musica indipendente (e musica indie), radio indipendente, casa discografica indipendente, videogiochi indipendenti ecc.